Király Lajos (1894–1970) erdőmérnök
 Király Lajos (1889–1961) nyelvtanár, eszperantista mozgalomszervező